Chaco pode significar:

 a região do Chaco, na Argentina, Bolívia e Paraguai
 a sub-região do Chaco argentino, no norte desse país
 a província de Chaco, também na Argentina
 a tribo chaco do Paraguai
 a Província de Gran Chaco, departamento de Tarija, Bolívia
 Guerra do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai (1932–1935)
 Chaco Canyon, no sudoeste dos Estados Unidos
 Parque Nacional Histórico da Cultura Chaco, um sítio Património Mundial venerado pelos povos navajo, hopi e pueblo

Desambiguação